Vienna Open 2020, właśc. Erste Bank Open 2020 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Tour 500 w sezonie 2020 z cyklu Vienna Open rozgrywany w dniach 26 października–1 listopada 2020 roku w Wiedniu na kortach twardych w hali o puli nagród wynoszącej 1 550 950 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
 

2020
2020 w tenisie ziemnym
2020 w Austrii